Coudray (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Coudray (Eure-et-Loir) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Coudray (Loiret) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Coudray (Mayenne) – francuska gmina w regionie Kraj Loary